Het WTA-tennistoernooi van Straatsburg (officieel Internationaux de Strasbourg) van 2021 vond plaats van zondag 23 tot en met zaterdag 29 mei 2021 in de Franse plaats Straatsburg. Het was de 35e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Elina Svitolina was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Canadese Bianca Andreescu bereikte de kwartfinale. Daar liet zij verstek gaan, wegens een buikspierblessure.

Het vijfde reekshoofd, Barbora Krejčíková uit Tsjechië, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de ongeplaatste Roemeense Sorana Cîrstea in twee sets. Krejčíková wist voor het eerst in haar loop­baan een WTA-toer­nooi op haar naam te schrij­ven. Zij won US$ 29.200 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Maryna Zanevska had zich via het kwalificatie­toernooi een plek in de hoofdtabel veroverd – daar bereikte zij de tweede ronde. Haar landgenote Alison Van Uytvanck strandde in de eerste ronde.

De Nederlandse Arantxa Rus versloeg onder meer de als tweede geplaatste Amerikaanse Jessica Pegula, en bereikte de kwartfinale – daarin werd zij geklopt door de Duitse kwalificante Jule Niemeier.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Nicole Melichar en Demi Schuurs had de laatste zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven. Melichar speelde samen met Vivian Heisen – zij bereikten de halve finale, waarin zij werden uitgeschakeld door de latere winnaressen.

Het als eerste geplaatste duo Alexa Guarachi en Desirae Krawczyk won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het ongeplaatste koppel Makoto Ninomiya en Yang Zhaoxuan in twee sets. Het was hun vierde gezamen­lijke titel. De Chileense Guarachi had daar­naast één eerdere dubbel­spel­titel met een andere partner; de Amerikaanse Krawczyk twee.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspel
 Dubbelspel
 Toernooischema ITF

Straatsburg 2021
Straatsburg